Мохаммади — фамилия. Известные носители:
 Мохаммади, Ахмад (род. 1992) — иранский борец вольного стиля.
 Мохаммади, Милад (род. 1993) — иранский футболист.
 Мохаммади, Морад (род. 1980) — иранский борец вольного стиля.
 Мохаммади, Мохаммад (род. 1991) — иранский дзюдоист.

См. также 
 Шахрак-э-Нур-Мохаммади — небольшой город на юго-западе Ирана